Annihilation es una palabra que inglés quiere decir "aniquilación" y puede hacer referencia a:

Obras escritas:
 2004: Annihilation, novela escrita por Philip Athans.
 2006: Annihilation, cómic de Marvel.
 2014: Annihilation, novela escrita por Jeff VanderMeer.
Cine y televisión:
 2018: Aniquilación, película dirigida por Alex Garland.